Mamba's (Dendroaspis), een geslacht van giftige slangen uit de familie Elapidae
Mamba, een MS-DOS-spel
Mamba (achtbaan), een achtbaan
Mamba (film), een thriller-horrorfilm uit 1988 onder regie van Mario Orfini